Tenisový turnaj na okruhu WTA Mutua Madrileña Madrid Open 2009 se konal ve dnech 10. - 17. května v Madridu, hlavním městě Španělska venku na antukových dvorcích. Odměny činily 3,500,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráček 
Semifinalistky z předcházejícího turnaje v Římě si zajistily přímý postup do druhého kola. V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla.

{| style="background: #FFF0F5;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Dinara Safinová  (Vítězka)
  Serena Williamsová (1. kolo)
  Jelena Dementěvová (3. kolo)
  Jelena Jankovićová (čtvrtfinále)
  Venus Williamsová (2. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (2. kolo)
  Viktoria Azarenková (3. kolo)
  Naďa Petrovová ''(3. kolo)
| width=50% |
<ol start="9">
 Caroline Wozniacká ''(finále)
 Agnieszka Radwańská ''(1. kolo)
 Marion Bartoliová ''(1. kolo)
 Flavia Pennettaová ''(1. kolo)
 Alizé Cornetová ''(1. kolo)
 Anabel Medinaová Garriguesová ''(1. kolo)
 Čeng Ťie ''(2. kolo)
 Kaia Kanepiová (1. kolo)
</ol>
|}

 Ceny a body do žebříčku 

 Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Dinara Safinová
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Aljona Bondarenková
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Jelena Jankovićová
| RD1-score3-1=66
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Patty Schnyderová
| RD1-score4-1=7
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Ágnes Szávayová
| RD1-score5-1=7
| RD1-score5-2=1
| RD1-score5-3=1
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Amélie Mauresmová
| RD1-score6-1=5
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=6

| RD1-seed7=9
| RD1-team7= Caroline Wozniacká
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=Q
| RD1-team8= Věra Duševinová
| RD1-score8-1=0
| RD1-score8-2=4
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Dinara Safinová
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Patty Schnyderová
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Amélie Mauresmová
| RD2-score3-1=61
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=9
| RD2-team4= Caroline Wozniacká
| RD2-score4-1=7
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Dinara Safinová
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=9
| RD3-team2= Caroline Wozniacká
| RD3-score2-1=2
| RD3-score2-2=4
| RD3-score2-3= 
}}

 Horní polovina 
 1. Sekce 

 2. Sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráček 
První 4 páry měly v 1. kole volný los. V závorce je kolo, ve kterém hráčky vypadly.
{| style="background: #FFF0F5;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Cara Blacková /  Liezel Huberová (Vítězky)'''
  Anabel Medinová Garriguesová /  Virginia Ruanová Pascualová (2. kolo)
  Květa Peschkeová /  Lisa Raymondová (finále)
  Samantha Stosurová /  Rennae Stubbsová (semifinále)
| width=50% |
<li> Nuria L. Vivesová /  María J. M. Sánchezová (čtvrtfinále)
<li> Maria Kirilenková /  Flavia Pennettaová (1. kolo)
<li> Daniela Hantuchová /  Ai Sugijamaová (čtvrtfinále)
<li> Anna-Lena Grönefeldová /  Patty Schnyderová (1. kolo)
|}

Ceny a body do žebříčku

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Související články 
 Madrid Masters
 Mutua Madrilena Madrid Open 2009 - muži

Reference 

 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2009
Madrid Open
Tenis ve Španělsku v roce 2009